Stati Uniti d'America
Laurel Park – città della Contea di Henderson, Carolina del Nord
Laurel Park – census-designated place della Contea di Henry, Virginia